Athis (België), een deelgemeente van de Belgische gemeente Honnelles
Athis (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie van de Castniidae

Athis (Frankrijk), Marne
ook:
Athis-Mons, Essonne
Athis-de-l'Orne, Orne